Калисто има више значења:

 Калисто (сателит)
 Калисто (Алкеј), комедија
 Калиста
 204 Калиста